Le nom Newlands peut désigner :

Personnes 

 John Newlands (1837–1898), un chimiste britannique 
 Scott Newlands (né en 1985), un joueur écossais de rugby à XV

Toponymes 

 Newlands, banlieue de la ville du Cap (Afrique du Sud). On y trouve :
 Newlands Stadium, un stade de rugby à XV
 Newlands Cricket Ground, un stade de cricket
 Newlands, banlieue nord de la ville de Wellington dans l 'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande

Voir aussi 

 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme